Big Springs Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Springs Township (Arkansas), im Marion County
 Big Springs Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Big Spring Township